Als Römische Bäder bezeichnet werden:
 Die Thermen des Römischen Reiches, siehe Römerbad
 Ein klassizistisches Bauwerk im Park Sanssouci in Potsdam, siehe Römische Bäder (Potsdam)